Kungsängen kan syfta på:

 Kungsäng – en plats med kronogods 
 Kungsängen – en tätort i Uppland och centralort i Upplands-Bro kommun
 Kungsängens församling – en tidigare församling i Uppsala stift –1998
 Kungsängen-Västra Ryds församling – en församling i Uppsala stift
 Kungsängen (pendeltågsstation) – en station på Stockholms pendeltågsnät
 I Uppsala finns
 stadsdelen Kungsängen, Uppsala
 naturreservatet Uppsala kungsäng 
 Kungsängen, Köping – ett bostadsområde i Köping 
 Kungsängen, Västerås – ett industriområde i Västerås
 Kungsängen, Värmdö kommun – småort med 54 invånare (2000)
 Kungsängens flygplats – en internationell flygplats i Norrköping, se Norrköping flygplats

Se även
 Stockholms-Näs